Висшите ципокрили (Apocrita) са подразред насекоми от разред Ципокрили (Hymenoptera).

Таксонът е описан за пръв път от Карл Едуард Адолф Герщекер през 1867 година.

Семейства 
 Подразред Apocrita
 Инфраразред Aculeata - Жилещи насекоми
 Надсемейство Apoidea
 Ampulicidae
 Andrenidae
 Apidae – Същински пчели
 Colletidae
 Crabronidae
 Halictidae
 Heterogynaidae
 Megachilidae
 Melittidae
 Stenotritidae
 Sphecidae
 Надсемейство Chrysidoidea
 Bethylidae
 Chrysididae
 Dryinidae
 Embolemidae
 Plumariidae
 Sclerogibbidae
 Scolebythidae
 Надсемейство Formicoidea
 Formicidae – Formicidae
 Надсемейство Pompiloidea
 Mutillidae
 Myrmosidae
 Pompilidae
 Sapygidae
 Надсемейство Scolioidea
 Scoliidae
 Надсемейство Tiphioidea
 Bradynobaenidae
 Sierolomorphidae
 Tiphiidae
 Надсемейство Thynoidea
 Chyphotidae
 Thynnidae
 Надсемейство Vespoidea
 Rhopalosomatidae
 Vespidae – Оси
Proctotrupomorpha
 Надсемейство Chalcidoidea
 Agaonidae
 Aphelinidae
 Chalcididae
 Encyrtidae
 Eucharitidae
 Eulophidae
 Eupelmidae
 Eurytomidae
 Leucospidae
 Mymaridae
 Ormyridae
 Perilampidae
 Pteromalidae
 Rotoitidae
 Signiphoridae
 Tanaostigmatidae
 Tetracampidae
 Torymidae
 Trichogrammatidae
 Надсемейство Cynipoidea
 Austrocynipidae
 Cynipidae – Шикалкотворки
 Figitidae
 Ibaliidae
 Liopteridae
 Надсемейство Diaprioidea
 Austroniidae
 Diapriidae
 Maamingidae
 Monomachidae
 Надсемейство Mymarommatoidea
 Mymarommatidae
 Надсемейство Platygastroidea
 Geoscelionidae
 Janzenellidae
 Neuroscelionidae
 Nixoniidae
 Platygastridae
 †Proterosceliopsidae
 Scelionidae
 Sparasionidae
 Надсемейство Proctotrupoidea
 Heloridae
 Pelecinidae
 Peradeniidae
 Proctorenyxidae
 Proctotrupidae
 Roproniidae
 Vanhorniidae
 Надсемейство Stephanoidea
 Stephanidae
 Надсемейство Trigonaloidea
 †Maimetshidae
 Trigonalidae
 Надсемейство Ceraphronoidea
 Ceraphronidae
 Megaspilidae
 Надсемейство Evanioidea
 Aulacidae
 Evaniidae
 Gasteruptiidae
 Надсемейство Ichneumonoidea
 Braconidae
 Ichneumonidae
 Надсемейство Megalyroidea
 Megalyridae

Бележки 

Ципокрили